Píla est une commune slovaque du district de Lučenec ;
 Píla est une commune slovaque du district de Pezinok ;
 Píla est une commune slovaque du district de Žarnovica.